Влади́мир Никола́евич Его́ров:
 Егоров, Владимир Николаевич (1919—?) — советский геолог, лауреат Ленинской премии.
 Егоров, Владимир Николаевич (род. 1954) — советский и российский математик и эконоист, ректор ИвГУ (2000—2019).